Míkis Theodorákis (1925-2021), compositeur et homme politique grec.
 Stávros Theodorákis (1963-), journaliste et homme politique grec.

Voir aussi 
 
Patronyme grec